Plaatsen
Beets (Noord-Holland), een dorp in de gemeente Edam-Volendam
Oud Beets, een buurtschap in de gemeente Opsterland, provincie Friesland
Nij Beets, een dorp in de gemeente Opsterland

 Personen
Cornelis Beets (1854-1928), Nederlands predikant en beeldhouwer, zoon van Nicolaas Beets
Dora Beets (1812-1864), Nederlands schrijfster, de zus van Nicolaas Beets
Nicolaas Beets (1814-1903), Nederlands schrijver ook bekend als Hildebrand
Tede Beets (1880-1958), Nederlands Reserve-luitenant-kolonel en Ridder in de Militaire Willems-Orde